Сере́бренников () — русская фамилия.

Известные носители 
 Серебренников, Александр Павлович (1880 — после 1927) — русский педагог, специалист в области тифлопедагогики и детской преступности.
 Серебренников, Алексей Николаевич (1882—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Серебренников, Альмар Александрович (1932—1998) — советский и украинский кинооператор, режиссёр-документалист.
 Серебренников, Борис Александрович (1915—1989) — советский лингвист.
 Серебренников, Владимир Алексеевич (1926—2022) — советский и российский конструктор авиационной и космической техники, Герой Социалистического Труда (1986), лауреат Государственной премии СССР (1980).
 Серебренников, Геннадий Григорьевич (род. 1958) — преступник.
 
 Серебренников, Иван Иннокентьевич (1882 — ок. 1940) — сибирский областник, писатель-белоэмигрант.
 Серебренников, Кирилл Семёнович (род. 1969) — российский режиссёр.
 Серебренников, Лев Моисеевич (род. 1934) — советский и российский учёный-информатик.
 
 Серебренников, Мендель Гиршевич (1893—1957) — советский математик.
 Серебренников, Михаил Александрович (1912—1982) — старший механик совхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Серебренников, Павел Николаевич (1849—1917) — врач-гигиенист, общественный деятель, краевед.
 Серебренников, Пётр Иосифович (1853—1905) — герой Цусимского сражения.
 Серебренников, Семён Алексеевич (1801—1866) — краевед Ярославской губернии.
 
 Серебренников, Фёдор Павлович (1891—1918) — большевик, борец за установление Советской власти в Сибири.
 Серебренников, Эрнест Наумович (1936—2021) — советский и российский спортивный комментатор.

Серебренникова

См. также

Примечания